Die folgende Liste enthält die Parteien, die an den Regierungen der Staaten der Europäischen Union beteiligt sind. Die Liste ist sortiert nach den Europäischen politischen Parteien. Die Partei, die den Regierungschef stellt, ist fett gedruckt. Stand: 16. Dezember 2022.

Siehe auch 
 Rat der Europäischen Union

Einzelnachweise 

Politisches System der Europäischen Union
Europaische Union